Trew ist der Familienname folgender Personen:

 Abdias Trew (1597–1669), deutscher Theologe
 Bill Trew (* 1974), deutsch-kanadischer Eishockeyspieler
 Christoph Jacob Trew (1695–1769), deutscher Arzt und Botaniker
 Viktor Lebrecht von Trew (1730–1803), auch: Viktor Lebrecht von Treu, kurhannoverscher Generalleutnant

Siehe auch: Drew, True, Tru, Treu